Im Laufe der Jahrhunderte gab es mehrere Klöster in Neustadt am Main.
 Benediktinerabtei Neustadt am Main (8. Jahrhundert bis zur Säkularisation 1803)
 Franziskanerinnenkloster Neustadt am Main (1855 bis 1959)
 Dominikanerinnenkloster Neustadt am Main (ab 1909)